Wikipedia har flere sider der omhandler begrebet paritet:
 Paritet (matematik)
 Paritetsbit — Datalogi
 Paritet (økonomi)
 Paritet (fysik)